

Toponyme 

 Merlieux, ancienne commune du département de l'Aisne ;
 Merlieux-et-Fouquerolles, commune du département de l'Aisne en région Hauts-de-France, fusion de Merlieux et de Fouquerolles en 1791.

Patronyme 

 Charles-François Bailly de Merlieux (1800-1862), vulgarisateur scientifique français ;
 Louis-Parfait Merlieux (1796-1855), sculpteur français.

Ancienne commune dans l'Aisne
Patronyme français